A bázis lehetséges jelentései:

 Bázis: a kémiában olyan vegyület, amely vízben oldódva hidroxidiont szabadít fel, és ezáltal a vizes oldat pH-értékét növeli.
 Bázis: a lineáris algebrában egy vektortér lineárisan független generátorrendszere.
 Hamel-bázis: speciálisan egy vektortér nem feltétlenül véges elemszámú bázisa.
 Bázis: egy topologikus tér bizonyos nyílt halmazainak olyan B családja, hogy a tér bármely nyílt halmaza előáll B-beli elemek uniójaként.